Конвой №4014B – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні 1943-го. 

Вихідним пунктом конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Пунктом призначення став розташований у Токійській затоці порт Йокосука, що під час війни був обраний як базовий для логістики Трука. 

До складу конвою увійшли транспорти «Кімісіма-Мару» (Kimishima Maru), «Хейва-Мару» (Heiwa Maru), «Тацуура-Мару», «Кінсен-Мару» та «Ямафуку-Мару», тоді як охорону забезпечували переобладнані коанонерські човни «Чоко-Мару №2 Го» і «Чоун-Мару». 

Загін вийшов у море 14 жовтня 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли підходах до Труку, біля Маріанських островів, островів Огасавара та поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу. Втім, у підсумку проходження конвою №4014B відбулось успішно і 24 жовтня він без втрат досягнув Йокосуки.

Примітки 

4014